Canal Magdalena steht für:

 Canal Magdalena (Magellanstraße), Meerenge in Chile
 Canal Magdalena (Río de la Plata), Kanal am Río de la Plata in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Canal Magdalena (Band), chilenische Band